Bandar Kwala (Bangun Purba), een plaats in Indonesië
Bandar Kwala (Galang), een plaats in Indonesië